Damernas 800 meter frisim vid världsmästerskapen i kortbanesimning 2022 avgjordes den 14 december 2022 i Melbourne Sports and Aquatic Centre i Melbourne i Australien.

Guldet togs av australiska Lani Pallister efter ett lopp på 8 minuter och 4,07 sekunder, vilket blev ett nytt australiskt rekord. Silvret togs av nyzeeländska Erika Fairweather och bronset togs av japanska Miyu Namba.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat
De långsammare heaten startade klockan 11:19 och det snabbare heatet startade klockan 19:42.

Referenser

Världsmästerskapen i kortbanesimning 2022